Дом Куртене:

 Дом Куртене — два рода французских феодалов.
 Дом Куртене — французский род, ветвь королевской династии Капетингов.